Телль-Биса () — город на западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Хомс. Входит в состав района Эр-Растан.

География 
Город находится в северо-западной части мухафазы, к востоку от реки Оронт, на высоте 455 метров над уровнем моря.
Телль-Биса расположена на расстоянии приблизительно 7 километров к северу от Хомса, административного центра провинции и на расстоянии 145 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Дамаска, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Латакия.

История

Гражданская война 
В ходе войны в Сирии город был захвачен Свободной сирийской армией, выступающей против правительства Башара Асада. Во время войны в городе не было света и воды. 11 мая 2018 года боевики вели сдачу оружия представителям правительства Сирийской Арабской Республики.

Население 
По оценочным данным 2003 года численность населения города составляла 36 345 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Во время захвата города террористами в нем жили 5000 семей. В начале августа 2018 года, через три месяца после освобождения города, его население составляло 12 000 семей.

Здравоохранение 
В городе действует поликлиника.

Примечания 

Города мухафазы Хомс